«Сейшелы» () — польский художественный фильм, снятый режиссёром Богуславом Линдой на киностудии ZEBRA в 1990 году.

Режиссёрский дебют известного польского киноактёра Богуслава Линды

Сюжет 
Психологическая драма с элементами юмора и гротеска, показывающая потерянных людей, не имеющих цели в жизни, лишенных своей мечты, про жизнь, которую можно, охарактеризовать, как дурдом — бордель.

У мелкого воришки Стефека (Збигнев Замаховский) возникли неприятности с полицией и преступным миром. В поисках спасения он находит убежище в психиатрической больнице, где рассказывает пациентам об экзотических Сейшельских островах, райском уголке, где всегда светит солнце.

Бандиты нападают на его след и пытаются заставить вернуть долг, Стефек сбегает и попадает в местный оперный театр, где устраивается ночным сторожем. Вскоре он обнаруживает, что театр ночью превращается в публичный дом, в котором он играет роль охранника. Заработанные деньги решает отложить для погашения долга.

Однажды в театре появляется Дудзьо (Тадеуш Шимкув), бывший сосед по больничной палате, который мечтает попасть на Сейшельские острова. Вскоре их дорога пересечëтся с бандитами…

В ролях 
 Збигнев Замаховский — Стефек
 Тадеуш Шимкув — Дудзьо
 Ханна Полк — Иолка
 Марек Вальчевский — Сковронский, директор театра
 Малгожата Немирская — оперная примадонна
 Леон Немчик — Поземский, клиент борделя
 Гражина Шаполовская — пани Гражина
 Гжегож Цеховский — посланник пани Гражины
 Тадеуш Ломницкий — оперный певец
 Рышард Петруский — оперный певец
 Марек Котерский — доктор Яник 
 Гражина Барщевская — оперная певица и другие.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Польши
Психологические фильмы
Фильмы Польши 1990 года
Фильмы киностудии ZEBRA
Фильмы Богуслава Линды